Optimalizace má několik významů:

 Optimalizace (matematika) – hledání minima a maxima funkcí
 Optimalizace (informatika) – vylepšování výpočetního systému z pohledu různých hledisek
 Search Engine Optimization – zlepšování pozice stránky na výstupu vyhledávače